Endor – nella Bibbia ebraica, villaggio di Canaan dove viveva la Strega di Endor
 Endor – continente immaginario nel mondo di Arda inventato da J. R. R. Tolkien
 Endor – nell'universo di Guerre stellari, luna su cui è ambientata parte del film Il ritorno dello Jedi.
 ENDOR – Electron Nuclear DOuble Resonance, risonazna doppia elettronica-nucleare, una tecnica usata per indagare le interazioni tra nuclei ed elettroni spaiati in una molecola, affine alla Risonanza Paramagnetica Elettronica (EPR) e alla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR)